Die Saison 2001/02 der Regionalliga war die achte Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in zwei regionalen Staffeln – Nord und Süd – mit jeweils 18 Mannschaften gespielt.

Die Meister sowie Vizemeister der Staffeln Nord und Süd stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf.

Nord 
Die Nord-Staffel spielte in der Saison 2001/02 mit 18 Mannschaften. Dem VfB Lübeck gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherte sich der Eintracht Braunschweig.

Fortuna Düsseldorf und der SC Fortuna Köln stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab. Der 1. FC Magdeburg erhielt für die folgende Spielzeit keine Lizenz und musste zwangsabsteigen, wodurch der eigentlich sportlich abgestiegene Dresdner SC in der Regionalliga verblieb. Ebenso schaffte Preußen Münster den Klassenerhalt, da mit dem SV Babelsberg 03 nur ein Verein aus dem Gebiet der Nord-Staffel aus der 2. Bundesliga abstieg, um die Sollstärke von 18 Mannschaften zu erreichen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Süd 
Die Süd-Staffel spielte in der Saison 2001/02 mit 18 Mannschaften. Wacker Burghausen gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherte sich Eintracht Trier.

Die Amateure des VfB Stuttgart, die SpVgg Ansbach 09 und Borussia Fulda stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab. Der VfR Mannheim erhielt für die folgende Spielzeit keine Lizenz und mussten zwangsabsteigen, wodurch die eigentlich sportlich abgestiegenen Amateure des 1. FC Kaiserslautern in der Regionalliga verblieben.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2001/02 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2001/02 bei kicker.de

2001
Fußballsaison 2001/02